Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше…Нідерланди
Нідерланди 1998